Piotr Adamczyk (ur. 1958) – polski pisarz i dziennikarz
 Piotr Dariusz Adamczyk (pseud. Franz Dreadhunter, ur. 1965) – polski muzyk
 Piotr Aleksander Adamczyk (ur. 1972) – polski aktor
 Piotr Adamczyk (ur. 1973) – polski samorządowiec, wicemarszałek województwa łódzkiego